Reißturm bezeichnet folgende Gebäude:

 Reißturm (Nördlingen)
 Reißturm (Salzburg)